Foxcroft ist der Familienname folgender Personen:

 Ezekiel Foxcroft (1633–1674), britischer Theosoph und möglicherweise Alchemist
 Helen Charlotte Foxcroft (1865–1950), englische Historikerin
 Thomas Foxcroft (1697–1769), Geistlicher der First Church in Boston, Massachusetts

Foxcroft ist der Name folgender Orte:
 Foxcroft (Maine), Ort im Piscataquis County, Maine
 Foxcroft (Pennsylvania), Ort in Pennsylvania